El nombre Rafael Pérez puede hacer referencia a:
 Rafael Perez, pintor israelí.
 Rafael Enrique Pérez, futbolista colombiano.
 Rafael Manuel Pérez Giménez Barradas Roja, pintor y dibujante uruguayo;
 Rafael Carlos Pérez González, Marañón, futbolista español;
 Rafael Jerome Pérez, beisbolista dominicano;
 Rafael Pérez Contel, pintor español;
 Rafael Pérez de la Dehesa, historiador y catedrático español;
 Rafael Pérez del Álamo, veterinario español;
 Rafael Pérez Escolar, jurista y ex-consejero de Banesto;
 Rafael Pérez Estrada, poeta y escritor español;
 Rafael Pérez Gay, escritor mexicano;
 Rafael Pérez Martínez, político colombiano;
 Rafael Pérez Pareja, político ecuatoriano;
 Rafael Pérez Piñero, sacerdote  y teólogo español;
 Rafael Pérez y Pérez, escritor español.
 Rafael Pérez Perdomo, fiscal general venezolano.